El Tigre peut désigner :

Noms et surnoms 
 El Tigre, surnom du footballeur colombien Radamel Falcao.
 El Tigre, surnom du renommé Don Juan Canadian Mr. G. Couturier.

Toponymes

El Tigre : île du Honduras, situé dans le golfe de Fonseca

El Tigre : chef-lieu de la municipalité de Simón Rodríguez dans l'État d'Anzoátegui ;
 El Tigre : localité de la paroisse civile de Juan Vicente Bolívar y Ponte de la municipalité de José Félix Ribas, dans l'État d'Aragua ;
 El Tigre : capitale de la paroisse civile de Marcelino Briceño dans l'État de Zulia.

Série télévisée 
 El Tigre : Les Aventures de Manny Riviera (El Tigre: The Adventures of Manny Rivera), série télévisée d'animation américaine.

Cinéma 

 El tigre de Yautepec, un film mexicain de Fernando de Fuentes sorti en 1933 ;
 El Tigre, titre original du film My Outlaw Brother, un western américain réalisé par Elliott Nugent, sorti en 1951 aux États-Unis ;
 El Tigre, un film américain réalisé par Joseph M. Newman, sorti en 1955.

Homonymie de toponyme